Burle ist

ein Familienname:
 Burle (Familienname):
 Lucy Burle, Schwimmerin
 Roberto Burle Marx, brasilianischer Landschaftsarchitekt
 Christian Burle, französischer Politiker
 José Carlos Burle, brasilianischer Schauspieler
 Philippe Burle, französischer Fußballspieler

der Name der geographischen Objekte:
 Burle (Kwajalein), Insel im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln